У́лица Вилонова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Вилонова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Вилонова — улица в Калуге.